Вечернее платье  (фр. Tenue de Soirée) — сюрреалистическая комедия режиссёра Бертрана Блие с участием Мишеля Блана, Жерара Депардьё и Миу-Миу.

Сюжет
Жизнь семейной пары Антуана и Моник не удалась — денег нет, отношения на грани краха. Всё меняется как по волшебству с появлением Боба — опытного авантюриста, вора и прожигателя жизни. Вместе они грабят дома, убегают от преследователей и пытаются разобраться в своих непростых взаимоотношениях. Боб соблазняет сперва Моник, а потом и Антуана. Но беззаботность почему-то не делает их счастливыми. Перемены места жительства, взглядов и даже сексуальной ориентации всё вконец запутывает. 
Фильмом «Вечернее платье» Бертран Блие продолжил череду  своих сюрреалистически-бунтарских комедий (Вальсирующие, Приготовьте ваши носовые платки), направленных против консервативных устоев современного общества.

В ролях
Жерар Депардьё — Боб
Мишель Блан — Антуан
Миу-Миу — Моник
Мишель Кретон — Педро
Бруно Кремер — любитель искусства
Жан-Пьер Марьель — богатый буржуа в депрессии
Милен Демонжо — жена пары в постели
Жан-Франсуа Стевенен — мужчина пары в постели
Бернар Фарси —

Награды
 За роль Антуана Мишель Блан получил приз за лучшую мужскую роль Каннского фестиваля в 1986 году.
 Фильм номинировался на премию Сезар в восьми категориях, но не получил ни одной.

Ссылки 
фильм на IMDB  
фильм на allmovie.com 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1986 года
Фильмы Бертрана Блие
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции